Эрмида — многозначный термин:

 Топоним
 Эрмида (Вила-Реал) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал. Является составной частью муниципалитета Вила-Реал.
 Эрмида (Каштру-Дайри) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Каштру-Дайре.
 Эрмида (Понте-да-Барка) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. Является составной частью муниципалитета Понте-да-Барка.
 Эрмида (Сертан) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Сертан.

 Фамилия
  (род. 1968) — эквадорская сценаристка и режиссёр.
 Эрмида, Эрнан (род. 1983) — американский музыкант венесуэльского происхождения, автор текстов и песен.